Collegio elettorale di Vibo Valentia – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 2005
Collegio elettorale di Vibo Valentia – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005